En Pologne, Felinów peut désigner :

 Felinów, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Felinów, un village dans la voïvodie de Lublin.